Ел Коладор има више значења:

 Ел Коладор (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коладор (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику